Saint-Germain-le-Gaillard peut désigner :
 Saint-Germain-le-Gaillard, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Saint-Germain-le-Gaillard, commune française de la Manche.

Voir aussi la page d'homonymie .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France